«Телеце́нтр» — станция Московского монорельса. Расположена между станциями «Улица Милашенкова» и «Улица Академика Королёва». Находится на территории Останкинского района Северо-Восточного административного округа города Москвы.

История 
20 ноября  года линия монорельса начала работать в «экскурсионном режиме» и перевезла первых пассажиров (ранее запуск трассы планировался на  год). На линии работало 2 состава, интервал движения — 30 минут, время работы — с 10:00 до 16:00, посадка осуществлялась только на станции «Улица Сергея Эйзенштейна», выход на любой станции. Линия монорельса официально называется «экспериментальной».

С 10 января  года по 22 января  года Московский монорельс работал в режиме городского общественного транспорта, станция была открыта для входа и выхода пассажиров с 6:50 до 23:00.

С 23 января  года с возвращением экскурсионного режима станция открыта для пассажиров с 7:50 до 20:00.

Вестибюли и пересадки 
Расположена между главным входом в Телецентр и Останкинским прудом.

Станция в цифрах 
 Код станции — 202.
 Станция открывается в 7 часов 50 минут, станция закрывается для входа пассажиров в 20 часов 00 минут.

Техническая характеристика 
Эта станция обладает самой широкой платформой на Московском монорельсе.

Наземный общественный транспорт

Фотографии

См. также 
 Список станций Московского метрополитена
 2004 год в истории метрополитена

Примечания

Ссылки 
 
 Московская монорельсовая транспортная система.
 Фотографии ММТС на сайте «The Monorail Society».
 Фотографии монорельсовой дороги в Москве.

Наземные открытые станции
Здания и сооружения Останкинского района
Московский монорельс